Patriots Day steht für:

 Patriots’ Day, Feiertag in Massachusetts, Wisconsin und Maine, Vereinigte Staaten
 Patriots Day, Originaltitel von Boston (Film), US-amerikanischer Film von Peter Berg (2016)

Siehe auch:
 Patriot Day, Gedenktag in den Vereinigten Staaten